Biel är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zaragoza och regionen Aragonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Biel ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Biel är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Biel.  Trakten runt Biel är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Uncastillo,  km väster om Biel. I omgivningarna runt Biel växer i huvudsak blandskog.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Aragonien